Tíkhoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Tíkhoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia